El paral·lel 52º nord és una línia de latitud que es troba a 52 graus nord de la línia equatorial terrestre. Travessa Europa, Àsia, l'Oceà Pacífic, Amèrica del Nord l'oceà Atlàntic.

Al Canadà, part de la frontera legalment definida entre el Quebec i Terranova i Labrador és definida pel paral·lel, encara que el Quebec manté una reclamació inactiva sobre alguna part del territori al nord d'aquesta línia.

Geografia 
En el sistema geodèsic WGS84, al nivell de 52° de latitud nord, un grau de longitud equival a  68,678 km; la longitud total del paral·lel és de 24.724 km, que és aproximadament % de la de l'equador, del que es troba a 5.763 km i a 4.239 km del Pol Nord

Durada del dia 
En aquesta latitud, el sol és visible durant 16 hores i 44 minuts a l'estiu, i 7 hores i 45 minuts en solstici d'hivern.

Arreu del món 
Començant al meridià de Greenwich  (just a l'oest de Barkway a Hertfordshire, Anglaterra) i dirigint-se cap a l'est, el paral·lel 52º passa per:

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" | Coordenades 
! scope="col" | País, territori o mar 
! scope="col" | Notes
|-
| 
! scope="row" | 
| Anglaterra - passa al sud d'Ipswich
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar del Nord
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Províncies Holanda Meridional, Utrecht i Gelderland, travessa directament la ciutat de Delft
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Estats de Rin del Nord-Westfàlia, Baixa Saxònia, Saxònia-Anhalt i Brandenburg
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Província de TxerníhivProvíncia de Sumi — passa al nord de Xostka
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Passa a través del Llac Baikal
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Mongòlia Interior  Heilongjiang
|-
| 
! scope="row" | 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Tartària
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Sakhalín
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar d'Okhotsk
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Kamtxatka
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Alaska - Kiska
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Bering
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Alaska - Segula Island
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Bering
| style="background:#b0e0e6;" | passa al nord de Khvostof Island, Davidof Island i Little Sitkin Island, Alaska, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Alaska - Semisopochnoi Island
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Bering
| style="background:#b0e0e6;" | passa al nord de Tanaga Island i Kanaga Island, Alaska, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Alaska - Adak Island
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Bering
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Alaska - Great Sitkin Island
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Bering
| style="background:#b0e0e6;" | passa al nord de Igitkin Island, Tagalak Island i Oglodak Island, Alaska, 
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | passa al sud de Atka Island i Amlia Island, Alaska, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Colúmbia Britànica - Kunghit Island
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Queen Charlotte Sound
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Colúmbia Britànica - Hunter Island, King Island i el continent Alberta Saskatchewan Manitoba - inclosos Llac Winnipegosis i Llac Winnipeg Ontàrio
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | James Bay
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut – Illa Charlton i Carey
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Badia de Jame
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Quebec Terranova i Labrador Quebec Frontera Quebec / Terranova i Labrador   (disputada pel Quebec) Terranova i Labrador
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" | Estret de Belle Isle
|-
| 
! scope="row" | 
| Terranova i Labrador - Belle Isle
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Canal de Sant Jordi
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Gal·les Anglaterra – passa entre Bletchley i Milton Keynes a 0° 44′ W
|-
|}

Vegeu també 
 Paral·lel 51º nord
 Paral·lel 53º nord

Referències 

Línies de latitud